Здыня () — названия населённого пункта и реки в Польше.

Населённый пункт 
 Здыня — село в Малопольском воеводстве;

Река 
 Здыня (река) — река в Малопольском воеводстве.